Gamarnik ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gamarnik (* 1964), argentinische Molekularvirologin
 Grigori Alexandrowitsch Gamarnik (1929–2018), sowjetischer Ringer
 Jan Borissowitsch Gamarnik (1894–1937), sowjetischer Politiker